Меандрий () — древнегреческое имя.

 Меандрий Самосский — тиран Самоса в конце 520-х годов до н. э.
 Меандрий Милетский — историк и писатель, ум. ранее II века до н. э.